La FIFA Beach Soccer World Cup Ravenna 2011 è stata la sesta edizione del campionato mondiale di beach soccer, che si è svolta a Marina di Ravenna.

Squadre 
Asia (AFC):
 
 
 

Africa (CAF):
 
 

Europa (UEFA):
 
 
 
 

Nord e centro America e isole caraibiche (CONCACAF):
 
 

Oceania (OFC):
 

Sud America (CONMEBOL):
 
 
 
Nazione ospitante
  (Europa)

Fase a gironi 
Il sorteggio dei gironi ha avuto luogo il 5 luglio 2011 a Roma.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Vincitore

Collegamenti esterni 

Campionato mondiale di beach soccer